Чемпионат Испании по футболу 1952/1953 — 22-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 935 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Депортиво»  — 8:2 (11-й тур, 23 ноября 1952 года)
 «Реал Сосьедад» — «Сельта»  — 7:3 (12-й тур, 14 декабря 1952 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Вальядолид» — «Севилья»  — 0:4 (4-й тур, 5 октября 1952 года)
 «Сарагоса» — «Вальядолид»  — 0:4 (1-й тур, 14 сентября 1952 года)
 «Сарагоса» — «Барселона»  — 1:5 (7-й тур, 26 октября 1952 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Барселона» — «Сарагоса»  — 8:0 (22-й тур, 1 марта 1953 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1953
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1952 году
Спорт в Испании в 1953 году